Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1976 celebrats a la ciutat de Mont-real (Canadà) es realitzà una competició d'hoquei sobre herba en categoria masculina. La competició es disputà entre els dies 18 i 30 de juliol de 1976 al Percival Molson Memorial Stadium de la Universitat McGill, sent la primera vegada que es jugava sobre herba artificial.

Comitès participants 
Participaren un total de 172 jugadors d'hoqui d'11 comitès nacionals diferents:

 
 
 
 

  Espanya

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Primera ronda 
Grup A

Grup B

Quadre final

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Hoquei sobre herba 1976 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1976
Hoquei sobre herba als Jocs Olímpics